Själtroskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Själtroskär (syd Kökar, Åland), 
 Själtroskär (sydost Kökar, Åland),